Собо́р Влади́мирских святы́х — праздник в честь святых Русской православной церкви, чья жизнь была связана с территорией нынешней Владимиро-Суздальскиой епархией. Совершается 23 июня по старому стилю, что приходится на 6 июля по новому стилю.

История 
Инициатором установления данного праздника был архиепископа Владимирский и Суздальский Серапион (Фадеев). К его прошению об установлении дня соборной памяти были приложены служба святым Владимирской земли и список имен канонизованных святых вперемешку с именами неканонизованных усопших, выписанными из «Настольной книги священнослужителя». На рапорт архиепископа Владимирского и Суздальского Серапиона (Фадеева) об установлении празднования Собору Владимирских святых Патриарх Пимен положил резолюцию «Установить день празднования 23 июня / 6 июля, с благословением употреблять настоящую Службу в день праздника».

6 июля 1982 года в день Владимирской иконы Божией Матери впервые состоялось чествование святых, в земле Владимирской просиявших. На службе звучали песнопения Владимирским Святителям, Святым благоверным князьям, святым мученикам, святым преподобным отцам и святым преподобным матерям, блаженным и праведным из Службы Владимирским Святым, составленной Архимандритом Алексием (Кутеповым).

В 1999 году архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов) подал на имя председателя Синодальной комиссии по канонизации святых митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова) прошение о прославлении двух неканонизованных, но присутствовавших в соборе Владимирских святых иеросхимонаха — Корнилия († 1681) и Лукиана († 1655) — в лике местночтимых святых. Материалы о канонизации иеросхимонахов Корнилия и Лукиана были рассмотрены на заседании Комиссии в 2000 году. По результатам рассмотрения митрополит Ювеналий направил рапорт Патриарху Алексию ΙΙ, в котором говорилось, что Комиссия не нашла препятствий «для <…> их канонизации в лике преподобных местночтимых святых Владимирской епархии».

Список святых 
 Мученики
 Авраамий Болгарский († 1229),
 Митрофан архиепископ († 1238),
 Патрикий священномученик († 1411).

 Преподобные
 Никита Переяславский († 1186)
 Илия Муромец Печерский († ок. 1188)
 Пахомий архимандрит и Феодосий († 1237)
 Даниил Успенский († 1238)
 Михаил, верижник Вязниковский († 1333)
 Сергий Радонежский († 1392)
 Роман Киржачский († 1392)
 Пахомий Нерехтский († 1384)
 Евфимий Суздальский († 1404)
 Стефан Махрищский († 1406)
 Никон Радонежский († 1426)
 Косма Яхромский († 1492)
 Иов, архимандрит Владимирский (XV в.)
 Прохор и Вассиан Ястребские († 1592)
 Дионисий Переяславский († 1645)
 Лукиан Александровский († 1654)
 Корнилий Александровский († 1681)
 Зосима Александровский († ок. 1713).

Преподобные жены:
 Мария (в иночестве Марфа) († 1206)
 Феодосия (в иночестве Евфросиния) († 1244)
 Евфросиния Суздальская († 1250)
 Васса (в иночестве Феодора) Нижегородская († 1378)
 София Суздальская († 1542)
 Феодосия Муромская (XVII в.).

 Святители
Митрополиты:
 Максим Киевский († 1305)
 Алексий (Бяконт) († 1378)
 Иона Московский († 1461)
 Иларион Суздальский († 1707)

Архиепископы:
 Дионисий Суздальский († 1385)
 Арсений Элассонский († 1625)

Епископы:
 Феодор Ростовский († 1023)
 Иоанн Ростовский († 1214)
 Симон Печерский († 1226)
 Кирилл Ростовский († 1262)
 Серапион Владимирский († 1275)
 Феодор Владимирский († 1286)
 Василий Рязанский († 1295)
 Софроний Суздальский († 1654)
 Митрофан Воронежский († 1703).

 Благоверные
Князья:
 Глеб Муромский († 1015),
 Константин Муромский († 1129),
 Михаил и Феодор Муромские (XII век)
 Борис Туровский († ок. 1160)
 Изяслав Андреевич († 1165)
 Мстислав Изяславич († 1172)
 Андрей Боголюбский († 1174)
 Глеб Владимирский († 1174)
 Михаил Владимирский († 1176)
 Петр Муромский († 1228)
 Георгий Всеволодович († 1238)
 Василько Ростовский († 1238)
 Всеволод Георгиевич Владимирский
 Мстислав Георгиевич
 Владимир Владимирский
 Димитрий Владимирский († 1238)
 Феодор Ярославич Владимирский († 1246)
 Святослав Всеволодович († 1253)
 Александр Невский († 1263)
 Дмитрий Святославич Юрьевский († 1269)
 Димитрий Александрович († 1294)
 Феодор Стародубский († 1330).

Княгини:
 Ирина Муромская († ок. 1129)
 Феврония Муромская († 1228)
 Агафия, Феодора, Мария и Христина († 1238)
 Евдокия Владимирская (XIV век).

 Праведные
 Георгий и Иулиания Муромские († 1604)
 Карп Медушский (XVII в.)
 Савва Мошокский († 1592).

 Блаженные, Христа ради юродивые
 Киприан Суздальский († 1622)
 Евдокия Суздальская († 1776)
 Парфений Суздальский († вторая половина XVI в.)

Примечания

Ссылки 
 Собор Владимирских святых
 Собор Владимирских святых

Владимрские
Русские православные святые